Akwamaryna – amerykański film
 Akwamaryn – kamień szlachetny
 Akwamaryna – kolor, odcień niebieskiego